Якуб Бучацький (воєвода)
 Якуб Бучацький (єпископ)
 Якуб Мурза Бучацький

Бучацькі